Кулов — фамилия.

 Известные носители
 Кулов, Бейшеналы (1900—1978) — Герой Социалистического Труда.
 Кулов, Евгений Владимирович (1929—1996) — советский государственный деятель, председатель комитета по надзору за безопасным ведением работ в атомной промышленности.
 Кулов, Кубади Дмитриевич (1907—1980) — советский государственный и политический деятель, 1-й секретарь Северо-Осетинского областного комитета ВКП(б).
 Кулов, Николай Николаевич (род. 1936) — российский физикохимик, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации.
 Кулов, Феликс Шаршенбаевич (род. 1948) — киргизский государственный и политический деятель, председатель партии «Ар-Намыс».